Otava může být:

 Otava – česká řeka
 Otava (zemědělství) – druhá fáze sklizně sena, druhá senoseč
 Petr Otava (1950–2015) – český podnikatel, který spoluprivatizoval OKD
 Zdeněk Otava (1902–1980) – český operní pěvec, národní umělec
 Kolej Otava – kolej patřící UK Praha, jedna z pěti kolejních budov na pražském Jižním Městě
 Otava (Žďárské vrchy) – vrch u obce Svratouch
 Hotel Otava – hotel v Písku postavený v 19. století

Související články 
 Ottawa, hlavní město Kanady
 Votava

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení